Slovo pravda má více významů:

 pravda – pravdivost ve filosofickém smyslu
 pravdivostní hodnota – hodnota přiřazená v matematice či logice nějakému výroku
 Pravda (hrad) – hrad na stejnojmenném kopci u Pnětluk v okrese Louny
  – slovenské nakladatelství
 Pravda (ruské noviny) – někdejší hlavní sovětské noviny vydávané ÚV KSSS
 Komsomolskaja pravda, česky Komsomolská pravda – někdejší sovětské noviny vydávané ÚV Komsomolu
 Pioněrskaja pravda, česky Pionýrská pravda – ruské noviny, dříve vydávané pro pionýry
 Ukrajinska pravda – ukrajinské internetové noviny
 Pravda (slovenský deník) – slovenské noviny, původně deník vydávaný ÚV Komunistické strany Slovenska, tj. slovenský protějšek Rudého práva
 Pravda (Zeměplocha) – fantasy kniha z cyklu Úžasná Zeměplocha
 pravda (částice) – kvantové číslo kvarku
 Pravda (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Pravda (Kyrgyzstán) – vesnice v Kyrgyzstánu

příjmení
 Pravda (příjmení) – české příjmení (podle statistiky MV ČR zhruba 1100. nejčetnější )
 František Pravda (1817–1904) – katolický kněz, autor povídek, vlastním jménem Vojtěch Hlinka
 George Pravda (též Jiří Pravda; 1916–1985) – česko-britský herec, manžel Hany
 Hana Maria Pravda (1919–2008) – česko-britská herečka, manželka George
 Christian Pravda (1927–1994) – rakouský sjezdový lyžař
 Isobel Pravda – britská herečka, vnučka herců Pravdových
 Jan Pravda (1919–???) – český a československý politik ČSS z Opavska, poslanec FS za normalizace
 Josef Pravda – více osobností, viz rozcestník

Externí odkazy